{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Irish Classic
|-
|align = "center" | Килдэр, Ирландия
|-
|align = "center" | 29 — 30 октября 2011
|-
|align = "center" | Celbridge Snooker Club
|-
| Призовой фонд — € ?
|-
| Победитель — ?
|-
| Высший брейк — 120 (Кен Доэрти)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2010 — Фергал О'Брайен
|-
| Чемпион 2011 — Фергал О'Брайен
|-
| Финалист — Кен Доэрти
|-
|}Irish Classic 2011' (также известен как Lucan Racing Irish Classic 2011'' — по названию спонсора) — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 29 по 30 октября 2011 года в Килдэре, Ирландия. Организатор турнира и его предыдущий чемпион — Фергал О’Брайен — сумел защитить титул победителя, обыграв на этот раз в финале Кена Доэрти со счётом 5:2. Доэрти по ходу соревнования сделал 3 сенчури-брейка.

В 2011 году впервые календарные сроки проведения турнира значительно изменились по сравнению с предыдущими розыгрышами. Также немного изменился и формат матчей: игры первого раунда стали проводиться до 4-х побед (ранее — до 5).

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Irish Classic
2011 год в снукере